Гленвил има више значења:
 Гленвил (Конектикат)
 Гленвил (Северна Каролина)
 Гленвил (Џорџија)
 Гленвил (Западна Вирџинија)
 Гленвил (Минесота)